Okręty US Navy o nazwie USS  "Champion":
 Pierwszy  
 Drugi  był uzbrojonym parowcem rzecznym. W służbie w czasie wojny secesyjnej.
 Trzeci  był trałowcem z okresu II wojny światowej.
 Czwarty  jest niszczycielem min. Wszedł do służby w 1991.

Champion